

Toponyme 
 (278) Paulina, astéroïde

États-Unis 
 Paulina, station du métro de Chicago ;
 Paulina, census-designated place située en Louisiane ;
 le pic Paulina, un sommet de l'Oregon ;
 le lac Paulina, un lac de l'Oregon ;
 la Paulina Creek, un cours d'eau de l'Oregon.

Prénom

Voir aussi 
 Caecilia Paulina, impératrice romaine.
 Lollia Paulina, personnalité féminine de la Rome antique.
 Pompeia Paulina, épouse de Sénèque.
 Paulina 1880, roman de Pierre Jean Jouve (1925).
 Paulina 1880, film de Jean-Louis Bertuccelli (1972).
 Paulina s'en va, film réalisé par André Téchiné (1969).
 Paulina, film argentin de Santiago Mitre (2015).